Командный чемпионат России по спидвею 2004 — двенадцатый розыгрыш турнира.

Участники чемпионата

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок

Итоговые результаты 

Чемпион России был определён по суммарной разнице очков в личных встречах «Мега-Лады» и «Лукойла»: СК Мега-Лада набрал на 2 очка больше и стал чемпионом.

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею
Чемпионаты России в 2004 году